Burgon ist der Name folgender Personen:

 Geoffrey Burgon (1941–2010), britischer Komponist
 John William Burgon, auch Dean Burgon (1813–1888), englischer Geistlicher.
 Thomas Burgon (1787–1858), Vater von John William Burgon. Kaufmann, Experte für Münzen und Kunst, Ausgräber der Burgon-Vase

Siehe auch:
 Burgon & Ball, britisches Unternehmen